Авраа́м Самуи́лович (Само́йлович) Фирко́вич (, псевд.-акроним Э́вен Реше́ф ( − метеор); 2 сентября 1787, Луцк — , Чуфут-Кале) — караимский учёный и , писатель и археолог, собиратель древних рукописей, газзан.

Научная деятельность 

Первый его печатный труд, «Маса у-Мрива» ( − «Испытания и споры»; Евпатория, 1838), посвящён защите караимского вероучения и полемике с евреями-раввинистами. Своим резким тоном это произведение вызвало негодование даже у караимского духовенства во главе с гахамом Симхой Бабовичем, приказавшим конфисковать и уничтожить все имевшиеся в типографии экземпляры. По мнению историка М. Гаммала и А.Кефели, реальной причиной уничтожения всего тиража книги было то, что Фиркович в своём произведении также подверг критике христианство и ислам.

В 1830—1831 годах, посетив Палестину и Константинополь, Авраам Фиркович собрал коллекцию старинных рукописей, относящихся к еврейской и караимской литературе.

Когда в 1839 году в городе Одессе было основано Общество истории и древностей, Фиркович получил командировку для собирания караимских древностей от главы Караимского Духовного правления, Симхи Бабовича, получившего запрос генерал-губернатора Новороссийского края графа М. С. Воронцова по поводу этнического происхождения караимов. После двухгодичного странствования по Крыму, Кавказу, а также Палестине и Египту, Фирковичу удалось составить богатую коллекцию старинных книг, рукописей и надгробных надписей, между которыми наиболее замечательная найденная, вероятно, в Крыму рукопись Ветхого Завета (с особой пунктуацией арамейского текста), многие самаритянские рукописи и памятники арабской и персидской письменности. Большая часть этих коллекций была приобретена для Императорской Публичной библиотеки в 1862 и 1876 годах и ныне хранится в Российской национальной библиотеке.

Открытие А. Фирковичем для науки и исследование древнейших памятников родового кладбища караимов в Иосафатовой долине стало научной сенсацией, вызвало глубокий интерес и получило высокую оценку ещё при жизни учёного такими гебраистами XIX века, как Б. Штерн, С. Пинскер, Р. Рабинович.

На основании этих находок Фиркович сделал заявление о том, что караимы жили в Крыму до рождества Христова и поэтому не должны нести ответственность за распятие Христа. В 1855 году караимы Тракая обратились к российским властям с просьбой: на основании фундаментальных находок Фирковича перестать называть их «евреями-караимами» и называть просто «караимами». Фиркович в 1857 году присоединяется к этой просьбе. На его письмо царскому правительству последовал положительный ответ. В это же время он даёт интервью В. В. Сырокомле, в котором рассказывает о караимских воинах, пленённых Витовтом и привезённых в Литву, чтобы охранять Тракайский замок.
После опубликования интервью Сырокомлей, подверженный критике eврейских и польских историков Фиркович публикует опровержение в еврейской газете «Ха-Мелиц».

В 1872 году Фиркович публикует книгу под заглавием «Авне Зиккарон» ( — «Памятные Камни») с описанием своих крымских находок. Коллекции Фирковича обратили на себя внимание ориенталистов; исследованием и описанием их занимались Д. А. Хвольсон, А. Я. Гаркави, Г. Штрак, А. А. Куник и другие. В коллекциях Фирковича оказалось много ценного материала для истории и литературы евреев Передней Азии и Египта, включая памятники, относящиеся к крымским караимам, позднейшего происхождения.

Уже после смерти Фирковича гебраист Авраам Яковлевич Гаркави написал труд «Древнееврейские памятники из Крыма», в котором обвинил Фирковича в фальсификации (изменениях в датах и именах на некоторых рукописях и надгробиях), мотивируя это утилитарной целью, которую преследовал Фиркович: доказательством того, что караимы поселились в Крыму до Рождества Христова и, как не участвовавшие в распятии Спасителя, не должны подвергаться одинаковым с евреями ограничениям. Профессор Даниил Хвольсон выступил в поддержку находок А. Фирковича, написав свой фундаментальный труд в 1884 году, в котором он низлагает все доводы А.Гаркави на мнимую фальсификацию. Он также обнаружил древние памятники, которые не заметил А. Фиркович. В то же время, в этой своём труде, Хвольсон счёл несколько эпитафий, найденных Фирковичем, сомнительными. Кроме того, Хвольсон уличил А. Гаркави в его собственной подделке рукописей А. Фирковича, единственным хранителем которых он был. В связи с тем, что А.Гаркави начал обвинять А.Фирковича в фальсификации только после его смерти, последователи Фирковича приписывают ему корыстные побуждения.. Впрочем, по некоторым свидетельствам, перед смертью А.Гаркави признался, что обвинял А. Фирковича напрасно.  В научной перепалке А.Гаркави и Д.Хвольсона бросается в глаза их личная неприязнь друг к другу, разменной монетой которой оказался А.Фиркович. В защиту правильности датировок Фирковича караимским учёным Ю. М. Кокизовым был составлен «Караимский календарь на 2200 лет». Некоторые из караимских памятников Мангупа, „подтверждающие“ караимское поселение на Мангупе ещё в IX веке н. э., были открыты уже после А. Фирковича Ф. А. Брауном.

Спор относительно подлинности памятников и рукописей Собраний А. Фирковича вызвал в 1870—1880-х годах довольно обширную литературу и продолжается по сей день.

Интересно по этому поводу мнение научного сотрудника Государственной Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина В. В. Лебедева, который, исследуя рукописи «фонда Фирковича», пришёл к выводу о том, что нет оснований немногочисленные имеющиеся там подделки приписывать лично Фирковичу; скорее, это дело рук предыдущих владельцев, рассчитывавших таким образом увеличить цену манускриптов.

Михаил Носоновский пишет: "Следует отметить, что сегодня известно, что Гаркави был сверхподозрителен ко всем материалам Фирковича, известны случаи, когда он объявлял поддельными даты на рукописях, позднее признанных подлинными. К этому можно добавить, что журнал "Еврейская Старина" и сборник "Регесты и надписи" выпускались Еврейским Историко-Этнографическим Обществом, идеологическая позиция которого априори ближе к активисту еврейской общины А. Гаркави, чем к крестившемуся профессору Петербургского университета и Духовной семинарии, члену правительственных цензурных комиссий по еврейским делам Д. Хвольсону. Все это, на мой взгляд, свидетельствует о том, что вопрос о научном наследии Хвольсона не столь однозначен, как считают некоторые наши московские и израильские коллеги, полагающие, что все материалы Хвольсона не заслуживают внимания".

Что же касается крымчаков, то Фиркович утверждал, что они являются потомками караимов, принявших раббанитский иудаизм. Ссылаясь на В. В. Григорьева, караимами Фиркович признавал и жителей Хазарского каганата.

Оппоненты Фирковича оспаривают это заключение, ссылаясь на переписку Хасдая ибн Шапрута с хазарским царем, в соответствии с которой хазары приняли раббанитский иудаизм. По мнению Гаркави, даже караимской религии в период обращения каганата ещё не существовало.

Библиография

Труды Авраама Фирковича

О собрании Фирковича, полемика

Примечания

Литература 
 
 А. Harkavy «Altjüdische Denkmaler aus der Krim» (Санкт-Петербург, 1876).
 его же «Описание рукописей самаритянского Пятикнижья, хранящихся в Императорской публичной библиотеке» (Санкт-Петербург, 1874).
 его же «К вопросу о крымских древностях, найденных Ф.» (1877).
 
 Штрак и Гаркави «О коллекции восточных рукописей А. С. Ф., находящихся в Чуфут-Кале» («Журнал Министерства Народного Просвещения», 1875).
 
 А. Harkavi und H. Strack «Catalog der hebräischen Bibelhandschriften der K. Oeffentl. Bibliothek in S.-Petersburg» (Санкт-Петербург, 1875).
 H. Strack «A. Firkowitsch und seine Entdeckungen. Ein Grabstein der hebräischen Grabschriften der Krim» (Липецк, 1876).
 А. Geiger «A. Firkowitsch» («Jüdische Ztschr. für Wissenschaft und Leben», 1875).
С. Кушуль Главный наставник караимов. Археолог А.С. Фиркович: клевета и правда. «Брега Тавриды», 1993, №02 (010). стр.202
С. Кушуль. Для науки тенденциозность пагубна // Крымские известия. — Симферополь, 1992. — №144 (153), 24 июля.
Книга "Маса уМрива", сочинение караимского учёного Авраама Самуиловича Фирковича с пояснительным сочинением к нему "Чедек веШалом" газзана Авраама Кефели, в двух томах (Ашдод 5780, 2019), D.A.N.A. 800-161008

Ссылки 
Артём Федорчук. Находки и загадки Авраама Фирковича.

Деятели караимской культуры
Газзаны
Караимы Крыма
Меламеды
Религиозные деятели Крыма
Умершие в Чуфут-Кале
Похороненные в Иосафатовой долине
Персоналии:Чуфут-Кале